Münsterlingen bezeichnet:

 die Gemeinde Münsterlingen im Kanton Thurgau
 ein Benediktinerinnen-Kloster im Schweizer Kanton Thurgau, siehe Kloster Münsterlingen
 die zunächst in diesem Kloster eingerichtete und mit dem Kantonsspital Münsterlingen zusammengelegte Irrenanstalt Münsterlingen, später in Psychiatrische Klinik Münsterlingen umbenannt